Croft – parola di lingua inglese che denota un appezzamento di terreno per produzione agricola di bassa portata (crofting), spesso comprensivo dell'abitazione del proprietario (crofter), tipico delle highlands e delle isole della Scozia. Di qui è entrato nell'uso come cognome.

Geografia 
 Regno Unito
 Croft – parrocchia civile del Cheshire
 Croft – parrocchia civile del Leicestershire
Croft – parrocchia civile del Lincolnshire
 Croft-on-Tees – parrocchia civile del North Yorkshire
 Circuito di Croft – circuito motoristico del North Yorkshire

Persone 
 Annabel Croft – tennista britannica
 June Croft – nuotatrice britannica
 Lee Croft – calciatore inglese
 William Croft – compositore e organista inglese

Altro 
 Lara Croft – personaggio di videogiochi